В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Ніколь Вайдішова здобула титул, у фіналі перемігши Лору Гренвілл 2-6, 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Мілагрос Секера (чвертьфінал)
  Аліна Жидкова (півфінал)
  Лора Гренвілл (фінал)

 Марісса Ірвін (2-ге коло)
 Ріта Гранде (чвертьфінал)
 Анна-Лена Гренефельд (2-ге коло)
 Ліндсей Лі-Вотерс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open